Plusieurs comètes ont été découvertes par lAsteroid Terrestrial-impact Last Alert System'' et sont en conséquence nommées ATLAS''' :

 C/2015 X7 (ATLAS)
 C/2017 K4 (ATLAS)
 P/2017 S5 (ATLAS)
 C/2017 T3 (ATLAS)
 C/2018 A3 (ATLAS)
 C/2018 E1 (ATLAS)
 C/2018 L2 (ATLAS)
 C/2018 O1 (ATLAS)
 C/2018 V2 (ATLAS)
 C/2019 C1 (ATLAS)
 C/2019 J3 (ATLAS)
 C/ (ATLAS)
 C/2019 K1 (ATLAS)
 C/2019 T3 (ATLAS)
 C/2019 T4 (ATLAS)
 C/2019 T5 (ATLAS)
 C/2019 Y4 (ATLAS)